Riku Markus Hahl, född 1 november 1980 i Tavastehus, Finland,  är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar i HPK i SM-liiga. 

Riku Hahl är en spelare med meriter från bland annat Colorado Avalanche i NHL, Timrå IK och Frölunda Indians i Elitserien samt från det finländska landslaget där han spelat både VM och World Cup.

Referenser

Externa länkar
Riku Hahl på nhl.com

Finländska ishockeyspelare
Spelare i Timrå IK
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i HPK
Spelare i Hershey Bears
Män
Födda 1980
Levande personer
Personer från Tavastehus
Spelare valda i NHL Entry Draft 1999
Spelare valda av Colorado Avalanche i NHL Entry Draft